San Sebastián est le nom de plusieurs localités dans des pays de langue espagnole. Il peut ainsi désigner :

Toponymes

San Sebastian, ville en Terre de Feu (Argentine).

San Sebastián, municipalité du département de Cauca.
 San Sebastián de Buenavista (nord de la Colombie).

San Sebastián (en basque Donostia, en français Saint-Sébastien, officiellement Donostia-San Sebastián), capitale de la province du Guipuscoa (Gipuzkoa), dans la communauté autonome du Pays basque ;
 San Sebastián de Garabandal en Cantabrie ;
 San Sebastián de la Gomera, municipalité de la province de Santa Cruz de Tenerife, dans les îles Canaries ;
 San Sebastián de los Reyes, commune de la communauté de Madrid ;
 Prado de San Sebastián, espace public de Séville.

San Sebastian, rivière de Floride.

San Sebastián ville du Guatemala.

San Sebastián, situé dans le département de Comayagua.

San Sebastián del Oeste dans l'État du Jalisco, au Mexique.

San Sebastián, sur l'île de Porto Rico.

San Sebastián : une localité de la paroisse civile de Solano dans la municipalité de Río Negro dans l'État d'Amazonas ;
 San Sebastián de los Reyes : chef-lieu de la municipalité de San Sebastián dans l'État d'Aragua ;

Subdivisions 
 San Sebastián : l'une des dix-huit municipalités de l'État d'Aragua ;
 San Sebastián : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de San Cristóbal dans l'État de Táchira.

Autres 
 San Sebastian est aussi une chanson de Sonata Arctica.

Voir aussi
Page d'homonymie  : toponymes de langue française ;
Page d'homonymie  : toponymes de langue allemande ;
Page d'homonymie  : toponymes de langue italienne ;
Page d'homonymie  : toponymes de langue portugaise.